Ладюрнер () — немецко-французская фамилия тирольского происхождения. Известные носители:

 Адольф Ладюрнер (; 1799—1855) — живописец-баталист. Сын композитора Игнация Ладюрнера.
 Игнаций Ладюрнер (; 1735—1782) — композитор и пианист.